
Termin -{DBPC}- ima više značenja.
 Ionol, antioksidans
 Dvostruko-slepo placebom kontrolisano () kliničko ispitivanje